Иван Ђурђевић (28. јун 1913 — Београд, 29. септембар 1978) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1949. || Мајка Катина || Смит
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Мајор Баук || /
|-
| 1956. || Путници са Сплендида || /
|-
| 1958. || Четири километра на сат || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Партизанске приче || /
|-
| 1960. || Боље је умети || /
|-
| 1962. || Прозван је и пето-3 || Доктор
|-
| 1963. || Кобна плочица ТВ филм || /
|-
| 1963. || Афера Свети Фијакер ТВ филм ||
|-
| 1968. || Самци ТВ серија || Шахиста 1
|-
| 1968. || У раскораку || Адвокат
|-
|1968. || Горски цар ТВ серија||
|-
| 1968. || Поход || /
|-
| 1969. || Вране || Чика Миле
|-
| 1969. || Музиканти ТВ серија || /
|-
| 1969. || Дарови моје рођаке Марије ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Бурдуш || /
|-
| 1971. || Хроника паланчког гробља ТВ мини серија || Газда Цветко
|-
| 1971. || Сладак живот на српски начин ТВ филм || Краљ
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма ТВ серија || /
|-
| 1972. || Мајстори ТВ серија || Начелник
|-
| 1973. || Камионџије ТВ серија || /
|-
| 1973. || Лептирица ТВ филм || Средоје
|-
| 1973. || Паја и Јаре || Ученик који пише састав поред Јарића
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине ТВ серија || /
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту ТВ серија || /
|-
| 1976. || Грлом у јагоде ТВ серија || /
|-
| 1976. || Мурталов случај ТВ кратки филм || Старац
|-
| 1977. || Бабино унуче ТВ серија || Доктор Марковић
|-
| 1977. || Више од игре ТВ серија || /
|-
| 1978. || Тигар || Стари тренер у колицима (као И. Ђурђевић)
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1913.
Умрли 1978.
Српски глумци
Југословенски глумци